Het seizoen 2004/05 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 29 augustus 2004, de laatste speelronde was op 1 mei 2005. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was Türkiyemspor, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** SVVSMC kreeg 3 strafpunten

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A
Nederlands competitievoetbal 2004/05